Schauder steht für:
 eine Empfindung von Angst oder Abscheu

Schauder ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Schauder (* 1981), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Juliusz Schauder (1899–1943), polnischer Mathematiker
 Karlheinz Schauder (1931–2021), deutscher Autor und Lokalhistoriker
 Lukas Schauder (* 1997), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Wilhelm Schauder (1884–1961), deutscher Tierarzt und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Grauen
 Schauderbasis
 Schauer